Онофре Анаклето де Соуза (; 18 июня 1931, Атибая, по другим данным — 8 июня 1931, Кампинас — 8 октября 1997, по другим данным — 6 августа 1991, Рио-де-Жанейро), более известный под именем Сабара́ () — бразильский футболист, правый нападающий.

Карьера 
Онофре родился в семье Жозе де Соузы и Бенедиты Балбины Соузы. Он с ранних лет играл в футбол на улицах. Там же он получил своё прозвище — «Сабара». Так в регионе называли плоды растения Жаботикаба, имевшее яркий тёмно-лиловый цвет. А цвет кожи Онофре был очень похож на них. С ранних лет Сабара стал работать. Он трудился помощником каменщика в фирме «Laloni & Bastos». Вместе с ним, на той же должности работал его друг, Кловис, который также стал известным футболистом. Позже их обоих уволили из-за того, что в рабочее время они били в . Одновременно с работой Сабата играл за любительский клуб «Соуза». В 1947 году его пригласили в местную команду «Понте-Прета». С конца 1940-х годов он начал играть за основу клуба.

В 1952 году Сабара перешёл в «Васко да Гаму» и в первый же сезон стал чемпионом штата Рио-де-Жанейро. Он смог повторить этот успех лишь в 1956 и затем в 1958 годах. Тогда же он выиграл турнир Рио-Сан-Паулу. В 1964 году игрок был уволен из клуба, за который он провёл 576 матчей и забил 165 голов. Годом позже Сабара перешёл в клуб «Португеза», куда его пригласил бывший наставник по «Васко», Жентил Кардозо. В том же году игрок перешёл в венесуэльскую команду «Депортиво Италия». Последним клубом Сабары стал «Бангу», в котором он выступал в 1966, 1967 и 1968 годах.

В составе сборной Бразилии Сабара дебютировал 13 ноября 1955 года в матче с Парагваем, где сразу забил мяч. Всего за национальную команду он провёл 11 игр и забил 1 гол. Он выиграл с командой Кубок Освалдо Круза в 1955 и Кубок Рока в 1960 году. Небольшое количество матчей за клуб связано с высокой конкуренцией на месте правого нападающего в сборной. Помимо Сабары, за место в период его карьеры конкурировали Гарринча, Жулиньо, Жоэл, Канарио, Дорвал, Клаудио, Жаир и Мауриньо.

Последние годы жизни Сабара жил на острове Губернатора, где содержал бар. Он умер в возрасте 66 лет. В июле 2008 года, сын Сабаты, Антониу Апаресиду де Соуза пожертвовал медали и фотоальбомы отца в музей «Васко да Гамы».

Международная статистика  

 9 игр в официальных встречах и 1 гол, 2 игры — в неофициальных

Достижения 
 Чемпион штата Рио-де-Жанейро: 1952, 1956, 1958
 Обладатель Кубка Освалдо Круза: 1955
 Победитель турнира Рио-Сан-Паулу: 1958
 Обладатель Кубка Рока: 1960

Примечания

Ссылки 
 Профиль на СамбаФут
 Голы Сабары за «Васко» и «Понте-Прету»

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Васко да Гама»
Игроки ФК «Америка» Рио-де-Жанейро
Игроки ФК «Депортиво Петаре»
Игроки ФК «Бангу»